Kenrick Zondervan (28 november 1985) is een Nederlands professioneel basketballer die op het moment speelt voor Landstede Basketbal uit Zwolle in de Dutch Basketball League.

Statistieken
 Dutch Basketball League

|-
|  align=center | 2011–12
| style="text-align:left;"| Zwolle
| 34 || 20.2 || .486 || .000 || .738 || 5.9 || 0.6 || 0.9 || 0.7 || 7.6
|-
| 2012–13
| style="text-align:left;"| Zwolle
| 34 || 16.7 || .542 || .000 || .701 || 6.3 || 0.5 || 0.8 || 0.6 || 6.9
|-
|}

Nederlands basketballer